

Geografia

Niemcy 
 Freiamt – gmina w Niemczech, w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Emmendingen

Szwajcaria 
 Freiamt – region w kantonie Argowia
 Freiamt Affoltern – historyczny teren w kantonie Zurych